Населені пункти в Чехії:

 Крамолін (Плзень-південь)
 Крамолін (Тршебич)

Див. також 

 Крамолин